Беломорск может означать:

 Беломорск — город в России, в Республике Карелия, административный центр Беломорского района.
 Беломорск — железнодорожная станция в городе Беломорск (Беломорский район, Республика Карелия).

См. также 
 Беломорская (значения)
 Беломорье